Поляничко — фамилия.

Известные носители 
 Поляничко, Александр Маркович (род. 1953) — российский дирижёр и музыкальный педагог, заслуженный артист Российской Федерации.
 Поляничко, Виктор Петрович (1937—1993) — российский и советский политический и государственный деятель.
 Поляничко, Сергей Александрович (род. 1974) — российский дирижёр и валторнист.